Ниязов, Атамурат — отец первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова.
 Атамурат — название туркменского города Керки в 1999—2017 годах. Был назван в честь Атамурата Ниязова.